«De mulieribus claris», «De claris mulieribus» («О знаменитых женщинах») — сочинение Джованни Боккаччо, включает в себя 106 женских биографий — от Евы до королевы Иоанны Неаполитанской. Первый сборник, посвящённый исключительно женским биографиям в западной литературе.

Написано на латинском языке. Пользовалось чрезвычайной популярностью в XIV-XV веках. Русского перевода не существует.

Список биографий

Примечания

Ссылки
Латинский текст
Английский перевод (старый)
 
Боккаччо
Списки женщин
Книги 1360-х годов
Сапфо в культуре и искусстве